Boomer o Boomers puede referirse a:

 Boomer, localidad designada por el censo en el estado de Virginia Occidental (Estados Unidos).
 Boomers, seudónimo que se le aplica a la Selección de baloncesto de Australia.
 Bulleen Melbourne Boomers, equipo de baloncesto femenino australiano.
 boomer, apodo inglés de un submarino con capacidad nuclear.
 The Boomers, banda argentina de rock.
 Boomer, cantante chileno de regue y dancehall.
 Boomer, marca de goma de mascar española.
 Boomer: miembro de la generación del baby boom.